Oosternum är ett släkte av skalbaggar. Oosternum ingår i familjen palpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Palpbaggar
Oosternum